Calonne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Calonne-sur-la-Lys, kommun, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Calonne-Ricouart, kommun, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar